Mousaco ist der Familienname folgender Personen:

Bernardina Mousaco (* 1992), osttimoresische Fußballspielerin
Raúl da Cunha Mousaco, Politiker aus Osttimor